Le qualificazioni del singolare femminile del Pacific Life Open 2005 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Pacific Life Open  2005 prevedevano 48 partecipanti di cui 12 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Marija Kirilenko (Qualificata)
 Mariana Díaz Oliva (Qualificata)
 Al'ona Bondarenko (ultimo turno)
 Assente
 Stéphanie Cohen-Aloro (primo turno)
 Antonella Serra Zanetti (Qualificata)
 Lilia Osterloh (primo turno)
 Aiko Nakamura (primo turno)
 Assente
 Silvija Talaja (Qualificata)
 Julia Schruff (ultimo turno)
 Camille Pin (Qualificata)

 Emmanuelle Gagliardi (Qualificata)
 Maria-Emilia Salerni (primo turno)
 Nastas'sja Jakimava (Qualificata)
 Sandra Kleinová (ultimo turno)
 Julija Bejhel'zymer (primo turno)
 Melinda Czink (ultimo turno)
 Maureen Drake (primo turno)
 Eva Birnerová (Qualificata)
 Cara Black (primo turno)
 Laura Pous Tió (ultimo turno)
 Kelly McCain (ultimo turno)
 Ekaterina Byčkova (ultimo turno)
 Shikha Uberoi (Qualificata)
 Galina Voskoboeva (Qualificata)

Qualificati 

 Marija Kirilenko
 Mariana Díaz Oliva
 Nastas'sja Jakimava
 Galina Voskoboeva
 Rika Fujiwara
 Antonella Serra Zanetti

 Maria-Emilia Salerni
 Emmanuelle Gagliardi
 Shikha Uberoi
 Silvija Talaja
 Eva Birnerová
 Camille Pin

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 

Pacific Life Open 2005